Lipienice peut désigner en Pologne :

 Lipienice, village de la voïvodie de Mazovie
 Lipienice, village de la voïvodie de Poméranie